Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zaleskiej Woli –  drewniany rzymskokatolicki kościół filialny, zbudowany w 1978 w Zaleskiej Woli.

Historia 
W 1885 w Zaleskiej Woli wybudowano nową drewnianą cerkiew greckokatolicką pw Podwyższenia Krzyża na miejscu starszej. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej po 1947 cerkiew rozebrano na początku lat 1950. Na cerkwisku w ciągu jednej doby w 1978 rzymskokatolicy wznieśli drewniany kościółek. Pełni funkcję kościoła filialnego parafii w Chotyńcu.

Galeria 
Zdjęcia z 2011 i 2015:

Przypisy 

Drewniane kościoły w województwie podkarpackim
Świątynie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
Obiekty sakralne w gminie wiejskiej Radymno
Kościoły w powiecie jarosławskim
Kościoły w archidiecezji przemyskiej
Zaleska Wola
Budynki w Polsce oddane do użytku w 1978